Нумата (Ґумма)
Нумата (Хоккайдо)